Adenissus är ett släkte av insekter. Adenissus ingår i familjen Caliscelidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Halvvingar
Adenissus